Amerikai Egyesült Államok
 McVille (Észak-Dakota)
 McVille (Indiana)
 McVille (Kentucky)
 McVille (Pennsylvania)